Марианна Рубеновна Тер-Захарова (—) — советский и российский ,  Театрального училища им. Б. В. Щукина, .

Биография 
Театральный педагог 1970-х — 1990-х годов. Её воспитанниками являются актёры и режиссёры:
 А. Пороховщиков,
 Л. Зайцев,
 В. Фокин,
 Н. Усатова,
 И. Купченко,
 и многие другие.

Подготовила и выпустила Удмуртскую национальную студию (1984).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (7 февраля 1995 года) — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, науке, культуре, искусстве, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами

Литература 
 Архивы РГАЛИ. Ф. 358, оп. 2, ед. хр. 926 лл.

Примечания

Ссылки